Мацура: ()
 Мацура, Слободан (1918—1943) — Народный герой Югославии.
 Мацура, Станислав (род. 1946) — чешский дирижёр.